Wolkenkrabbers die bestaan uit twee gelijke torens worden soms aangeduid als Twin Towers (tweelingtorens). Het gaat onder meer om de volgende wolkenkrabbers:
 World Trade Center (1973-2001), het voormalige World Trade Center in New York
 One World Trade Center (1972-2001) / North Tower, een 417 meter hoge wolkenkrabber (526 meter inclusief antenne)
 Two World Trade Center (1973-2001) / South Tower, een 415 meter hoge wolkenkrabber
 Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur
 Torres de Santa Cruz in Santa Cruz de Tenerife

Overig
 Twin Towers (NBA), basketbalterm